Майкл Фейфер — американський продюсер.
 Джеррі Фейфер — американський продюсер.